

Стадіони 
 Республіканський стадіон — поліфункціональний стадіон у Єревані
 Республіканський стадіон — колишня назва стадіону НСК «Олімпійський» у Києві
 Республіканський стадіон — стадіон у Кишиневі
 Республіканський стадіон імені Тофіка Бахрамова — спортивна арена в Баку

Інше 
 «Республіканський стадіон» — колишня назва станції «Олімпійська» Київського метрополітену